Szőlőhegy (vagy másképpen mons, montes, vinearum, promontórium) minőségi szőlő-bortermelés területe (sok szempontból a francia eredetű terroir magyar megfelelője)

Szőlőhegy (Bákó megye)
Szőlőhegy (Mezőfalva)
Szőlőhegy (Nagykarácsony)
Szőlőhegy (Pázmánd)
Szőlőhegy (Seregélyes)
Sabilei szőlőhegy
Baji szőlőhegy
Orondi szőlőhegy
Regenyei szőlőhegy